Виласантар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бетансос. Занимает площадь 59,36 км². Население — 1406 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи